Грицковичи  — топоним:

Беларусь 
 Грицковичи — деревня, Зельвенский сельсовет, Зельвенский район, Гродненская область
 Грицковичи — деревня, Холопеничский сельсовет, Крупский район, Минская область